Японский этап FIA WTCC 2009 — одиннадцатый этап сезона-2009. Гоночный день проведён на автодроме Окаяма рядом с японским городом Мимасака 1 ноября.

Во второй раз WTCC посещает Японию и во второй же раз приезжает на Окаяму.

Общая информация

Квалификация 
Лидер чемпионата — пилот SEAT Габриэле Тарквини — завоевал свой третий подряд поул. Его основные конкуренты в борьбе за титул — Августо Фарфус и Иван Мюллер заняли лишь пятое и седьмое место на стартовой решётке первой гонки, показав лишь третьи времена среди пилотов на технике своей марки.

Третья заводская команда чемпионата — Chevrolet — делигировала во второй сегмент двоих своих представителей, но там Меню и Хафф боролись лишь между собой.

Лучшим пилотом на незаводской технике стал Том Коронель, занявший 12-е место и лишь на 0,028 секунды опередивший лучшего пилота на Lada Priora — Джеймса Томпсона.

Квалификацию прошли рекордные для сезона 27 пилотов.

Гонка 1 
Пошедшим незадолго до старта заезда лучше других воспользовался Энди Приоль. После ухода с трассы машины безопасности британец не допускал особых ошибок и пользуясь неудачами конкурентов довёл гонку до победы.

Два из трёх претендентов на титул (Фарфус и Тарквини) ошиблись на мокрой трассе и вместо более чем реальных шансов на победу вынуждены были прорываться сквозь строй сокомандников и пилотов незаводских команд, чтобы заработать как можно больше очков. Итальянец, в итоге, финишировал пятым, а бразилец — восьмым. Третий претендент на титул — Иван Мюллер — провёл куда более стабильную гонку и финишировал четвёртым.

В ситуации, когда лидеры рытались гарантированно довести свои машины до финиша (в преддверии скорой развязки чемпионата) свой шанс приехать на подиум получил Роберт Хафф.

Лучшим пилотом на незаводской технике стал Том Коронель, замкнувший десятку сильнейших на финише.

Гонка 2 
Правом стартовать с первой позиции уверенно воспользовался Августо Фарфус. Бразилец уверенно ушёл лидером со старта и не допуская особых ошибок одержал свою очередную победу в чемпионате.

Борьбой между Йоргом Мюллером, Тьягу Монтейру и Габриэле Тарквини на старте удачно воспользовался Энди Приоль, проскочивший на второй место. Для участников борьбы гонка сложилась куда менее радужно — Тьягу после контакта с Йоргом сошёл, Габриэле же, объезжая соперников, потерял много времени. Немца позже оштрафовали за некорректное поведение.

Не слишком выделяясь на трассе вновь заработал очки Иван Мюллер, приехавший к финишу третьим. Перед последним этапом в Макао француза от лидера чемпионата отделяют лишь два очка.

Длительное время шедшие в восьмёрке сильнейших пилоты Lada Sport Яап ван Лаген и Джеймс Томпсон ближе к финишу сбросили скорость и досрочно завершили гонку на пит-лейне.

Лучшим пилотом на незаводской технике стал Стефано Д`Асте, замкнувший Top10 финишного протокола.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 1:44.767

Гонка 1 

Примечания:де Оливейра наказан штрафным проездом по пит-лейн за создание аварийной ситуации на трассе.

Стартовое поле гонки 2 

Примечания:Эрнандес и Ларини отправлены в конец стартовой решётки за нарушение правила «закрытого парка» между гонками.Судейский протокол этапа FIA WTCC в Окаяме 2009 № 9Ларини сдвинут на 10 позиций назад на решётке за внеплановую замену двигателя.

Гонка 2 

Примечания:Йо. Мюллер и де Оливейра наказаны штрафными проездами по пит-лейн за создание аварийных ситуаций на трассе.Судейский протокол этапа FIA WTCC в Окаяме 2009 № 15

Общий зачёт после этапа 

Примечание:Указаны пять лучших представителей из каждого зачёта.

Примечания

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

Япония
Моторные виды спорта
События 1 ноября
Ноябрь 2009 года
2009